L'édition 2000 de la Supercoupe de l'UEFA a opposé le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions au Galatasaray SK, vainqueur de la Coupe UEFA, le  au Stade Louis-II (Monaco). 

Galatasaray remporte le match 2 buts à 1.

Feuille de match

Voir aussi 

 Ligue des champions de l'UEFA 1999-2000 
 Coupe UEFA 1999-2000 

2000
Événement sportif international à Monaco
Compétition de football à Monaco
Face-à-face du Real Madrid
Galatasaray SK (football)
Supercoupe
Sport à Monaco en 2000
Sport en août 2000
Football MS